Hanley est un nom propre anglo-saxon peut faire référence à :

Patronyme 

 Ben Hanley (né en 1985), pilote automobile britannique
  (1915-1990), ancien secrétaire de l'association de hockey de l'Ontario ;
  (?-), ingénieur du son américain
 Brendan Hanley, homme politique canadien du Yukon
 Brent Hanley (né en 1970), scénariste américain
 Clifford Leonard Clark Hanley (1922-1999), journaliste, écrivain et animateur de télévision écossais. 
 Daniel P. Hanley (né en 1955), monteur américain
 Ellery Cuthwyn Hanley (né en 1961), ancien joueur anglais de rugby à XIII et ancien entraîneur de la Grande-Bretagne
 Frederick Hanley Seares (1873-1964), astronome américain
 Frank Hanley (1909-2006), boxeur, jockey, et politicien canadien
 Grant Hanley (né en 1991), footballeur international écossais
 Joel Hanley (né en 1991), joueur professionnel de hockey sur glace canadien
 Junior Hanley (né en 1944), pilote canadien
 
 Richard Hanley (né en 1936), nageur américain
 
 Susan Hanley (née en 1939), universitaire, auteure, japonologue américaine
 Tishan Hanley (né en 1990), joueur de football international christophien
  (1861-1935), exploitant américain de ranch
  (1931-2012), écrivain et scénariste américain

Toponyme 

 Hanley, une ville anglaise ;
 Hanley, une circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan au Canada.

Divers

Prénom

Divers 
 Framing Hanley, un groupe de musique américain. 
 Trophée William-Hanley, un trophée annuel canadien en hockey sur glace.

Patronyme anglais
Patronyme écossais